Chubut puede referirse a:
 la provincia del Chubut, estado federal de Argentina;
 el río Chubut, un curso fluvial de Argentina;
 al territorio nacional del Chubut, extinta unidad administrativa de Argentina;
 al Chubut (1865), buque de la Armada Argentina;
 al diario El Chubut, periódico argentino.